Frank Muller – astronom
 Frederik Muller (1817–1881) – holenderski bibliograf i marszand
 Kirk Muller – hokeista
 Lucien Muller – piłkarz
 Sophie Muller
 Hermann Joseph Muller

Zobacz też 
 Müller
 zapadka Mullera